Bosso steht für:

 Bosso, eine Landgemeinde in der Region Diffa in Niger
 Bosso (Departement), ein Departement in der Region Diffa in Niger
 Bosso (Nigeria), eine Local Government Area in Nigeria

Bosso ist der Familienname folgender Personen:

 Ezio Bosso (1971–2020), italienischer Komponist und Pianist
 Fabrizio Bosso (* 1973), italienischer Jazzmusiker
 Hassan Bosso (* 1969), nigerianischer Leichtathlet